Die Sportklub Central European Football League 2023 wird die 17. Saison der Central European Football League, eines europäischen Pokalwettbewerbs im American Football. Am Wettbewerb nehmen zwölf Mannschaften teil, darunter sieben nationale Meister. Titelverteidiger sind die Schwäbisch Hall Unicorns. Der Wettbewerb beginnt am 23. April 2023, das CEFL Bowl XVII genannte Finale ist für den 24. Juni 2023 geplant.

Teilnehmer

Modus 
Gespielt wird im K.-o.-Modus. Schwäbisch Hall, La Courneuve, Florenz und Parma sind für die zweite Runde gesetzt. Die ersten Runden wurden regional eingeteilt.

Turnierplan

Weblinks 
 Website der CEFL

Einzelnachweise 

American-Football-Saison 2023
2023